ZFD ist die Abkürzung für:

 Zentraler Funkdienst der Nationalen Volksarmee
 Deutscher Verband für Podologie ehemals Zentralverband der Podologen und Fußpfleger Deutschlands
 Ziviler Friedensdienst
 Zollfahndungsdienst

Abkürzung